

Geografia 
Dartmouth – comunità della Nuova Scozia (Canada)
Dartmouth – paese del Devon (Regno Unito)
Dartmouth – comune della contea di Bristol, Massachusetts (Stati Uniti d'America)

Altro 
Conte di Dartmouth – titolo nobiliare di pari di Gran Bretagna
Dartmouth College – università statunitense
Castello di Dartmouth – castello di Dartmouth, nel Regno Unito